Stenbitstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenbitstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,19 ha)
Stenbitstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (7,63 ha)
Stenbitstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,4 ha)

Se även
Stenbittjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn